Другов — російське прізвище

 Другов Віктор Леонідович (нар. 1986) — російський хокеїст
 Другов Олексій Олександрович — український економіст, доктор економічних наук, професор, проректор Університету банківської справи Національного банку України